Авъл Дидий Гал (Aulus Didius Gallus) е име на римските политици:

 Авъл Дидий Гал, суфектконсул 39 г., управител 44/45 г. на Мизия и 52-57 г. на Британия
 Авъл Дидий Гал Фабриций Вейентон, суфектконсул 74, 80 и 83 г.